

Sigle 
 Deutsche Flugzeugwerke – azienda aeronautica tedesca attiva nella prima metà del XX secolo
 Deutsches Frauenwerk – associazione femminile nazionalsocialista

Codici 
 DFW – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Dallas/Fort Worth, Stati Uniti